Села в Україні:
 Карасин — Волинська область, Камінь-Каширський район, Сошичненська сільська громада
 Карасин — Волинська область, Камінь-Каширський район, Прилісненська сільська громада
 Карасин — Рівненська область, Сарненський район, Клесівська селищна громада